Гилберт Сегрейв () — имя нескольких представителей английского знатного рода Сегрейвов:

 Гилберт Фиц-Херевард де Сегрейв (умер до ноября 1201) — землевладелец в Лестершире и Уорикшире, помощник шерифа Уорикшира и Лестершира в 1190-е, основатель рода Сегрейвов.
 Гилберт Сегрейв (умер в 1254) — землевладелец Лестершире, Вустершире, Уорикшире, Ноттингемшире и Дербишире, юстициарий.
 Гилберт Сегрейв (до 1258 — 18 декабря 1316) — английский прелат, епископ Лондона с 1313.
 Гилберт Сегрейв (около 1260 — 1312) — английский теолог.